Molekulska formula -{C4H6O}- se može odnositi na:

 Vinil etar
 2,3-Dihidrofuran
 2,5-Dihidrofuran
 Krotonaldehid
 Metakrolein
 Metil vinil keton